Шилик — топоним в Казахстане:

 Чилик (Шилик) — река в Алматинской области.
 Шилик — село в Отырарском районе Южно-Казахстанской области.
 Шелек (Шилик) — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Шилик — средневековое городище в селе Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области.

См. также 
 Чилик